Football League Championship 2017/2018 jest 14. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Hull City, Middlesbrough oraz Sunderland. W sezonie będzie trzech beniaminków Sheffield United, Bolton Wanderers oraz Millwall. Udział biorą 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela

Baraże o awans

Półfinały 

Rewanż

Fulham wygrało w dwumeczu 2-1.

Aston Villa wygrała w dwumeczu 1-0.

Finał 

Fulham awansowało do Premier League.

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2017 w Anglii
2018 w Anglii
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej